

Palmarès

Club 
 
BIIK Kazygurt: 2016, 2017, 2018

 
BIIK Kazygurt:  2016, 2017, 2018

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale ucraina